Prochenberg bezeichnet

 eine Katastralgemeinde von Ybbsitz in Niederösterreich, siehe Prochenberg (Gemeinde Ybbsitz)
 einen Berg () südlich von Ybbsitz, siehe Prochenberg (Berg)